Петр Губачек (,  2 вересня 1979, Брно) — чеський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Чехії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1997 року виступами за команду «Комета».

1998 року був обраний на драфті НХЛ під 243-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 22 роки, захищав кольори команд «Вітковіце», «Філадельфія Флаєрс», «Злін», «Берн», «Нафтохімік», «Комета», ЮІП, «Динамо» (Пардубиці).

Загалом провів 6 матчів у НХЛ.

Виступав за збірну Чехії.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Фінляндії в складі клубу ЮІП — 2012.
 Чемпіон Франції в складі клубу «Руан» — 2018.

Статистика

Примітки

Посилання 

 

Уродженці Брно
Чеські хокеїсти
Гравці збірної Чехії з хокею
Хокеїсти «Вітковиць»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Зліна»
Хокеїсти «Берна»
Хокеїсти «Нафтохіміка»
Хокеїсти «Комети» (Брно)
Хокеїсти ЮІП
Хокеїсти «Динамо» (Пардубиці)
Хокеїсти «Руана»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»